Die sechste U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1964 in Saigon in Südvietnam ausgetragen. Das Turnier begann am 18. April und endete am 28. April. Sieger wurden Birma und Israel, da das Finale mit einem Unentschieden geendet hatte.

Modus 
Die acht gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften. Die beiden Gruppenersten bestritten das Finale, die beiden Gruppenzweiten das Spiel um den dritten Platz.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalspiele

Spiel um den dritten Platz 

|}

Finale 

|}
Da vor 40.000 Zuschauern im Cộng Hòa Stadium von Saigon keine Tore fielen, wurde der Titel geteilt.

Ergebnis 
Birma wurde zum dritten, Israel zum ersten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1964 auf rsssf.com (englisch)

1964
Fußballveranstaltung 1964
Fußball (Vietnam)
Sportveranstaltung in Ho-Chi-Minh-Stadt